Hiles puede hacer referencia a lo siguiente:

 Hiles (condado de Forest, Wisconsin).
 Hiles (condado de Wood, Wisconsin).